

Astronomia 
 Cratere Theiler – cratere lunare della faccia visibile della Luna

Persone 
 Arnold Theiler – veterinario svizzero, padre di Gertrud e Max Theiler
 Gertrud Theiler – parassitologa e insegnante sudafricana, figlia di Arnold Theiler e sorella di Max Theiler
 Max Theiler – medico sudafricano, Premio Nobel per la medicina 1951
 Jorge Theiler – ex calciatore argentino